Stefanow, oder Stefanov kyrillisch Стефанов ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Stefanów (* 1994), polnischer Snookerspieler
 Bogdan Stefanow (* 1990), bulgarischer Eishockeyspieler
 Boris Stefanow (1894–1979), bulgarischer Botaniker
 Dimitar Stefanow (1872–1940), bulgarischer Revolutionär und Politiker 
 Iwan Mateew Stefanow (1899–1980), bulgarischer Wirtschaftswissenschaftler
 Ljubomir Stefanov (* 1975), nordmazedonischer  Filmemacher
 Rossen Stefanow (* 1975), bulgarischer Eishockeyspieler
 Swilen Stefanow (* 1966), bulgarischer Kunsthistoriker
 William L. Stefanov, US-amerikanischer Geowissenschaftler und Fachautor

Siehe auch:
 Stefanowa
 Stefanau